Хејнсвил има више значења:
 Хејнсвил (Илиноис)
 Хејнсвил (Луизијана)